Мадагаскарский план — план межвоенного периода XX века, согласно которому евреев из Европы следовало переселить на остров Мадагаскар. Такие планы разрабатывались в Польше и Германии.

 Мадагаскарский план (Германия)
 Мадагаскарский план (Польша)